Kematen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kematen an der Ybbs, Gemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kematen am Innbach, Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kematen an der Krems, Gemeinde im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kematen in Tirol, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Wild-Europaschutzgebiet Kematen, ein Schutzgebiet im Land Salzburg

Ortsteile:
 Kematen (Gemeinde Admont), Ortsteil der Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kematen (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kematen (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kematen (Pfitsch), Ortsteil der Gemeinde Pfitsch, Südtirol
 Kematen (Ritten), Ortsteil der Gemeinde Ritten, Südtirol
 Kematen (Sand in Taufers), Ortsteil der Gemeinde Sand in Taufers, Südtirol

Siehe auch:
 Kemathen
 Kemmaten